4698 Jizera -asteroide della fascia principale 
 Monti Jizera – catena montuosa dell'Europa Centrale
 Jizera – fiume dell'Europa Centrale